Pieśń I [inc. Byś wszystko złoto posiadł, które, powiadają] – pieśń I z Ksiąg pierwszych zbioru Pieśni księgi dwoje Jana Kochanowskiego
 Pieśń I [inc. Przeciwne chmury słońce nam zakryły] – pieśń I z Ksiąg wtórych zbioru Pieśni księgi dwoje Jana Kochanowskiego, zwana także Pieśnią o potopie
 Pieśń I [inc. Pewien-em tego, a nic sie nie mylę] – pieśń I ze zbioru Pieśni kilka Jana Kochanowskiego